

Botanique 
 Callicarpe de Bodinier, arbuste de la famille des verbénacées.

Patronyme 

 Émile-Marie Bodinier (1842-1901), religieux et botaniste français ;
 Guillaume Bodinier (1795-1872), peintre français ;
 Guillaume Bodinier, (1847-1922), homme politique français ;
 Jean Julien Bodinier (1747-1819), homme politique français.

Autre
 Bodinier (métier) : marchand de boudin